ОЦК — объёмно-центрированная кубическая сингония, решётка, упаковка шаров;
 ОЦК — . Сокращение, принятое в медицинской литературе;
 ОЦК — основной цифровой канал. Сокращение, принятое в телекоммуникационной отрасли, в телефонии.